Red, White and Crüe är ett samlingsalbum utgivet av Mötley Crüe februari 2005.

Låtförteckning
Live wire
Piece of your action
Toast of the town
Too fast for love
Black widow
Looks that kill
Too young to fall in love (remix)
Helter skelter
Shout at the devil
Smokin' in the boys room
Use it or lose it
Girls, girls, girls
Wild side
You're all I need
All in the name of...
Kickstart my heart
Without you
Don't go away mad (Just go away)
Same ol' situation (S.O.S.)
Dr. Feelgood
Anarchy in the UK
Primal scream
Home sweet home ('91 remix)
Hooligan's holiday (Brown nose edit)
Misunderstood (Successful format version)
Planet boom
Bittersuite
Afraid (Alternative rave mix)
Beauty
Generation swine
Bitter pill
Enslaved
Hell on high heels
New tattoo (Single version)
Street fighting man (Brand new track)
If I die tomorrow (Brand new track)
Sick love song (Brand new track)

Album av Mötley Crüe
Samlingsalbum 2005
Engelskspråkiga musikalbum
Amerikanska samlingsalbum